De Serie A 2014–2015 was het 113e voetbalkampioenschap in Italië en het 83e seizoen van de Serie A, de hoogste voetbaldivisie in Italië. Het seizoen ving aan op 30 augustus 2014 en eindigde op 31 mei 2015.

Deelnemers waren zeventien clubs van het vorige seizoen en de gepromoveerde teams uit de Serie B van het seizoen 2013/14. Dit waren kampioen Palermo, runner-up Empoli en play-offwinnaar Cesena. Palermo kwam terug na een jaar afwezigheid, Cesena na twee seizoenen terwijl Empoli na zeven seizoenen terugkeerde. Zij namen de plaatsen in van Livorno, Bologna en Catania.

Voor de tweede keer in de geschiedenis (ook in seizoen 2013/14) van de Serie A vonden er in een en hetzelfde seizoen vijf stadsderby's plaats:
 Genua: tussen Genoa CFC en Sampdoria
 Milaan: tussen AC Milan en Internazionale
 Rome: tussen AS Roma en SS Lazio
 Turijn: tussen Juventus en Torino FC
 Verona: tussen Chievo Verona en Hellas Verona

Parma FC kreeg aan het begin van het seizoen één punt in mindering, omdat het achter lag met het betalen van spelers. Gedurende het seizoen kwamen daar nog eens zes minpunten bij. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 1024 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,69 doelpunt per wedstrijd.

Opvallend was het doelpuntentotaal in de laatste speelronde van het seizoen: 47 treffers in tien wedstrijden. Het was 22 jaar geleden dat er in één Italiaanse speelronde zoveel goals vielen. De duels Cagliari-Udinese en Internazionale-Empoli eindigden beide in 4-3, de wedstrijd tussen Napoli en Lazio (2-4) was ook een doelpuntenspektakel.

Teams

Uitslagen

Eindstand 

 * Wegens het te laat aanvragen van de licentie voor de Europa League van Genoa ging het ticket naar Sampdoria
 ** Parma kreeg zeven punten in mindering

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2014/15 uit in de Serie A.

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Massimiliano Allegri voor de 31ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
Serie B 2014/15
Supercoppa 2014
Coppa Italia 2014/15
Italiaans voetbalelftal in 2014
Italiaans voetbalelftal in 2015
AC Milan in het seizoen 2014/15
ACF Fiorentina in het seizoen 2014/15

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2014/15